Магомед Алибекович Далгат (30 сентября 1893, с. Урахи, Дагестанская область, Российская империя, — 4 апреля 1942 г. РСФСР, СССР) — российский революционер и государственный деятель, Участник Гражданской войны. Первый секретарь Дагестанского обкома КПСС (1923—1928), Председатель ЦИК ДАССР (1922—1923, 1928—1938), Член Президиума ЦИК СССР (1924—1938).

Биография 
Магомед Алибекович Далгат родился в семье служащего в селении Урахи Даргинского округа Дагестанской области. С юношеских лет он выделялся среди сверстников большой любознательностью, и поэтому его отец Алибек Далгат, кавалер ордена Святого Станислава III степени и георгиевских крестов устроил его среднюю в школу, затем в Темир-Хан-Шуринское реальное училище.

В мае 1917 года в г. Темир-Хан-Шура он вступил в просветительно-агитационное бюро, созданное по инициативе Уллубия Буйнакского, и развернул энергичную деятельность в аулах по распространению революционных идей среди горцев. Когда в апреле 1918 года в Дагестане установилась советская власть, он вошёл в состав Военно-революционного комитета.(пред. Дж. Коркмасов)

Он вёл большую работу по сплочению революционных сил и укреплению Советской власти, принимал участие в создании Вооруженных Сил.

В 1918 году Магомед Далгат вступил в партию большевиков. В сентябре 1918 года Советская власть в Дагестане временно пала. Он в трудных условиях вместе с другими большевиками активно собирал силы и готовил почву для свержения контрреволюции. Важным шагом на этом пути было объединение разрозненных большевистских организаций и создание в феврале 1919 года на партийной конференции в Кумторкале областного партийного центра. На этой конференции председателем первого Дагобкома партии был избран Уллубий Буйнакский, а секретарём — Магомед Далгат.

Восстание горцев летом 1919 года потерпело неудачу. Магомед Далгат как и другие революционеры, вынужден был временно переехать в Азербайджан.

В начале осени 1919 года в Дагестане вновь разгорелась революционная борьба. М. Далгат был избран одним из секретарей восстановленного в Баку 4 сентября Дагобкома РКП(б)под руководством Д.Коркмасова и прибыл в селение Леваши для решения организационных вопросов, связанных со стихийно начавшимся антиденикинским восстанием горцев.

После изгнания деникинских войск с территории Дагестана и восстановления советской власти в марте 1920 г., в апреле 1920 года он был выдвинут в состав Дагревкома.

В сентябре 1920 года в горах Дагестана началось крупное антисоветское восстание, возглавляемое Нажмудином Гоцинским.

Дагестанский обком партии направил М. Далгата во главе отряда в Гунибский округ для руководства борьбой против контрреволюционеров.

С октября 1920 года в условиях осады он твердо руководил обороной Гуниба, осаждённого повстанцами.

За самоотверженную революционную работу и боевые отличия при освобождении крепости Гуниб от контрреволюционных сил Магомед Далгат в 1923 г. был награждён орденом Красного Знамени.

С первых дней победы советской власти в Дагестане М. Далгат занимал ответственные партийные и государственные посты.

В 1938 г. — в условиях массового террора он стал жертвой беззакония. Постановление ВК ВС СССР приговорён к длительному сроку заключения и погиб в ГУЛАГе.

В 1956 г. — за отсутствием состава преступления, постановлением Военной коллеги Верховного Суда СССР реабилитирован.

Его именем названы улицы в г. Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Избербаше, Каспийске, в с. Гуниб, Сергокала, Краснопартизанск, Политехническое училище в с. Сергокала.

Деятельность во время Гражданской войны 
После окончания Московского коммерческого института вернулся в Дагестан и в 1919 году вошёл в состав первого Дагестанского обкома партии ЦК ВКП(б), став его секретарём. В годы учёбы в Московском коммерческом институте Магомед Далгат встречался с Уллубием Буйнакским. Вместе с ним после Февральской буржуазно-демократической революции он возвращается в Дагестан и организовывает социалистическую группу. Здесь он связал свою жизнь с революционно настроенной молодёжью.

В 1920 году возглавил оборону села Гуниб от отрядов генерала Деникина, немаловажно заметить, что всего лишь 185 человек победили многочисленный Деникинцев. В 1923 году — за мужество, проявленное в гражданской войне, приказом РВСР СССР No 76 награждён орденом Красного Знамени, при этом он является одним из первых кавалеров ордена Красного Знамени на Северном Кавказе.

Государственная и партийная работа 
В 1919—1921 гг — нарком финансов ДАССР. В 1918—1921 гг — председатель Даргинского окружного исполкома. В 1918—1920 гг — комиссар народного хозяйства ДАССР.

Работая на высоких должностях (1922 — председатель ДагЦИК, в 1922—1924 гг — заместитель ответственного секретаря Дагобкома КПСС, в 1924 −1928 гг — Первый секретарь Дагестанского обкома КПСС, в 1928 г. до назначением председателем ДагЦИК был утверждён вторым секретарём Дагобкома КПСС, в 1929—1938 гг — вновь председатель ДагЦИК и Член Президиума ЦИК СССР).

Магомед Далгат внес большой вклад в модернизацию экономики республики, подготовку кадров для народного хозяйства, в решение переселенческого вопроса, проведение реформ земельно-водной и школьного образования Под руководством Магомеда Далгата в республике проводились мероприятия по индустриализации республики, проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства. Годы работы Магомеда Далгата (20-30-е годы XX в) в Дагестане были очень плодотворными, связанными с вводом в эксплуатацию многих народнохозяйственных и культурных объектов.

Награды 
 Орден Красного Знамени.
 Почётная грамота ЦИК СССР.
 Ряд благодарностей ЦИК СССР.
 Почётная грамота ВЦИК РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 Жизнь и деятельность Магомеда Далгата
 Магомед Алибекович Далгат — справочник истории КПСС Советского Союза
 Сталинские расстрельные списки по Дагестанской АССР.

Примечания 
 (1) А. М. Магомаев Имена овеянные славой. Махачкала Дагестанское книжное издательство. 1971 год.

Выпускники московского коммерческого института
Первые секретари Дагестанского обкома КПСС
Министры Дагестанской АССР
Члены Президиума ЦИК СССР